Robert Schultz ist der Name folgender Personen:

* Robert Schultz (Schriftsteller) (1940–2006), deutscher Mundartdichter
 Robert Weir Schultz (1860–1951), britischer Architekt und Designer